Les Cabannes kan syfta på:
 Les Cabannes, Ariège
 Les Cabannes, Tarn